Csehország
Slapy, község a Nyugat-prágai járásban
Slapy, község a Tábori járásban